Carlos Rafael Rodríguez (1913-1997), Cubaans politicus
Rafael Rodríguez Medina, Salvadoraans voetbalscheidsrechter
Rafael Rodríguez Segarra (1981), Spaans wielrenner
Rafael Enrique Rodríguez (1952), Cubaans sportschutter